Southwark kerület (IPA:/ˈsʌðərk/) Belső-London részét képezi, és a Temze folyón átívelő hidak kötik össze a City of Londonnal és Tower Hamlets kerülettel. A kerületet 1965-ben hozták létre, amikor is az 1963-as londoni kormánytörvény értelmében három kisebb önkormányzati területnek egyesülnie kellett.

Népessége 

A 2001-es népszámláláskor Southwark lakossága 244 866 fő volt. A kerület lakosságának 63%-a fehér, 16%-a afrikai és 8%-a karibi volt. 2018-ban a lakosság 317 256 fő volt, ebből 53%-a fehér, 16%-a afrikai és 6%-a karibi. A háztartások 31%-a volt a lakó tulajdona, 69%-a pedig albérlet.

A terület számos nigériai (Peckhamet nagyrészt a londoni nigériai közösség magjának tekintik), jamaikai, dél-afrikai, lengyel és francia bevándorló otthona.

A kerület népessége a korábbiakban az alábbi módon alakult:

A kerület körzetei 

 Bankside
 Bermondsey
 The Borough
 Camberwell
 Crystal Palace 
 Dulwich
 Dulwich Wood
 Kelet Dulwich
 Elephant and Castle
 Herne Hill 
 Newington
 Nunhead
 Peckham
 Rotherhithe
 Southwark
 Surrey Quays
 Walworth
 Nyugat Dulwich

Politikai élete

Jegyzetek 

London kerületei